Yet peut désigner :
 Jette, commune belge de la Région de Bruxelles-Capitale, appelée Yet en bruxellois ;
 deux mollusques marins de la famille des Volutidae, tous deux appelés yet en wolof :
 Cymbium olla,
 Cymbium cymbium, aussi appelé volute trompe de cochon ;
 YET, le code AITA de l'aéroport d'Edson, ville canadienne de l'Alberta.

Voir aussi 
 Le mot anglais  (qui peut signifier « déjà » ou « encore » selon les cas), à la base de :
 Yet another,
 Not yet.